Константин Скачков:
 Скачков, Константин Андрианович (1821—1883) — русский учёный и дипломат, китаевед.
 Скачков, Константин Николаевич (1922—1966) — Герой Советского Союза.